Gorp (Hilvarenbeek)
 Gorp en Roovert in Hilvarenbeek
 Gorp de Leij
 Gorp (film)